Kisshomaru Ueshiba – artista marziale giapponese
 Morihei Ueshiba – artista marziale giapponese
 Moriteru Ueshiba – artista marziale giapponese
 Riichi Ueshiba – fumettista giapponese